Анестезія:

 Анестезія — повна втрата чутливості в зв'язку з відновлюваною блокадою функції чутливих нервів.
 «Анестезія» — рок-гурт з Тернопільщини.